SLAM — многозначная аббревиатура:

 SLAM () — американская авиационная высокоточная тактическая крылатая ракета,
 SLAM () — проект американской стратегической крылатой ракеты с ядерным двигателем.
 SLAM () — американская универсальная малогабаритная мина, принятая на вооружение Сил специальных операций.
 Slam () — британский зенитный ракетный комплекс подводного базирования ближнего радиуса действия.
 SLAM () — американский опытный переносной зенитный ракетный комплекс, второй в мировой истории после ПЗРК Redeye.
 SLAM () — метод, используемый роботами и автономными транспортными средствами для построения карты в неизвестном пространстве.

Примечания

См. также 
 DP-SLAM — один из подходов к решению задач SLAM.